jaguar amerykański – ssak z rodziny kotowatych
 Jaguar – brytyjska marka samochodów
 Jaguar Racing – brytyjski zespół Formuły 1 startujący w niej w latach 2000 – 2004
 Mac OS X 10.2
 Jaguar (film 1956)
 Jaguar (film 1957)
 Jaguar (film 1979)
 Jaguar (film 1996)
 Jaguar (film 2004)
 Jaguar (grupa muzyczna)
 Atari Jaguar – konsola gier wideo
 SEPECAT Jaguar – samolot myśliwsko-bombowy
 Grumman XF10F Jaguar – eksperymentalny myśliwiec o zmiennej geometrii skrzydeł
 Jaguar 1 – niemiecki rakietowy niszczyciel czołgów
 Jaguar 2 – niemiecki rakietowy niszczyciel czołgów
 Jaguar – superkomputer w Oak Ridge w USA
 Jaguar – polskie wydawnictwo dla dzieci i młodzieży
 Jaguar (mikroarchitektura) – architektura CPU stworzona przez firmę Advanced Micro Devices